Der Longericher Sport Club ist ein Kölner Handballverein mit über 500 Mitgliedern und wurde 1926 als Verein eingetragen.

Der Verein hat seinen Sitz im Kölner Stadtteil Longerich. Die Handball-Heimspiele werden allerdings in Chorweiler ausgetragen.

Geschichte 
Von 1975 bis 1988 bestand eine Spielgemeinschaft mit dem ESV Olympia Köln unter dem Namen SG Olympia Longerich. In den ersten Jahren spielte die Mannschaft in der Oberliga Mittelrhein und konnte 1982 in die Regionalliga aufsteigen. Zwei Jahre später stieg die Mannschaft in die 2. Bundesliga auf und hielt sich dort weitere 4 Jahre in der Staffel Nord. Am Ende der Saison 1987/88 stieg die Spielgemeinschaft in die Regionalliga ab und löste sich im Zuge dessen auf. Der ESV Olympia übernahm das Recht in der Regionalliga zu starten und der Longericher SC begann ab der Saison 1988/1989 in der Kreisliga von neuem.

Bis 1993 schaffte es die Mannschaft durch kontinuierliche Aufstiege bis in die Verbandsliga vorzudringen. Dort spielte man weitere 4 Jahre, ehe 1997 der Aufstieg in die Oberliga Mittelrhein erreicht werden konnte. Ein Jahr später spielte das Team um den damaligen Trainer Didi Weber wieder in der Regionalliga. Am Ende der Saison 1998/1999 stand die Mannschaft sogar kurz davor wieder in die 2. Bundesliga einzuziehen, allerdings konnte das Relegationsspiel gegen den TuS Jöllenbeck nicht gewonnen werden.

Am Ende der Saison 2001/2002 steig der LSC erneut in die Oberliga Mittelrhein ab. Dieses geschah durch eine freiwilligen Verzicht auf die weitere Teilnahme an der Regionalliga.

Nach Jahren der Konsolidierung in der Oberliga Mittelrhein, konnte in der Saison 2013/2014 souverän die Mittelrheinmeisterschaft errungen werden. In den anschließenden Relegationsspielen zum Aufstieg in die 3. Handball-Bundesliga konnte der Longericher SC die 6 Tore Hinspielniederlage nicht ganz weg machen und scheiterte letztendlich wegen eines Tores.

Mit leicht verändertem Kader startete der LSC in die Saison 2014/2015. Nach einem holprigen Saisonbeginn bedingt durch einige verletzte Spieler, konnte am Ende die Meisterschaft 2014/2015 erfolgreich verteidigt werden. In den folgenden beiden Relegationsspielen traf der LSC auf den Niederrheinmeister TV Aldekerk. Das Relegationshinspiel konnte der LSC in eigener Halle mit 26:21 gewinnen. Im Relegationsrückspiel in Aldekerk reichte ein 30:31 Auswärtssieg zum ersehnten Aufstieg in die 3. Handball-Liga.

Nachwuchsförderung 
Der Verein fördert seinen Nachwuchs mit speziell dafür ausgebildeten Trainern. In den jüngeren Jugendmannschaften wird mittels Breitensport die Motorik und der soziale Umgang geschult. Mittels eines Fördertrainings werden talentierte Jugendliche intensiver gefördert und geschult. Der Verein veranstaltet Jugendfestspiele und weitere Events um den Kindern und Jugendlichen den Spaß am Sport zu vermitteln.

Saisonbilanzen seit 1984

SG Olympia Longerich

Longericher SC

Weitere Sportarten 
Neben dem Handball bietet der Verein noch Freizeitsport Aktivitäten wie Fußballtennis, Badminton, Nordic Walking und Damen- & Seniorenturnen an. Allerdings findet in diesen Bereich kein Leistungs- oder Wettbewerbssport statt.

Weblinks 
Webseite des Longericher Sport Clubs (Handballverein)
Facebook-Seite des Longericher SC von 1926 e.V.

Einzelnachweise 

Sportverein (Köln)
Handballverein aus Nordrhein-Westfalen
Longerich (Köln)